Mizpah ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mizpah (Minnesota)
 Mizpah (Montana)
 Mizpah (Nevada)
 Mizpah (New Jersey)
 Mizpah Park (Michigan)

des Weiteren 
 Mizpah House, ein ehemaliges Pfarrhaus auf der schottischen Shetlandinsel Bressay

 Siehe auch: 
 Mizpa